Дональд Туск (пол. Donald Franciszek Tusk; нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик, Голова Європейської Ради з 1 грудня 2014.
 Марк Нуммій Туск (консул 295 року), Марк Нуммій Туск (*Marcus Nummius Tuscus, д/н —після 303) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Аквілій Туск, Гай Акві́лій Туск (лат. Gaius Aquillius Tuscus; 520 до н. е. — після 487 до н. е.) — політичний, держжавний та військовий діяч Римської республіки.
 Луцій Дазумій Туллій Туск (*Lucius Dasumius Tullius Tuscus, д/н —після 152) — державний та військовий діяч часів Римської імперії.